Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2019 — соревнование, проводимое с целью определить 15 команд, которые присоединились к сборной Ирландии на чемпионате Европы по футболу среди юношей до 17 лет.

В турнире принимают участие все остальные 54 сборных стран — членов УЕФА. К играм допускаются игроки, родившиеся 1 января 2002 года или после этой даты.

Начиная с этого сезона, в каждом матче допускается до пяти замен. Кроме того, продолжительность матчей стала 90 минут (2 тайма по 45 минут) вместо 80.

Формат 
Отборочный турнир проводится в два этапа:
 Отборочный раунд — 52 сборных (за исключением двух лучших команд по рейтингу — Англии и Германии, которые сразу квалифицированы в элитный раунд) поделены на 13 групп по 4 команды в каждой. Игры проходили в один круг на полях одной из стран-участниц группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в своих группах, а также четыре лучших из числа занявших третьи места, вышли в элитный раунд отборочного турнира.
 Элитный раунд — 32 команды разбиты на 8 групп, по 4 в каждой. По итогам однокругового турнира, восемь победителей групп и семь из восьми команд занявших вторые места квалифицируются в финальный турнир чемпионата Европы.

Распределение очков 
В отборочном и элитном раундах команды зарабатывают очки по следующей системе:

1. 3 очка за победу;
2. 1 очко за ничью;
3. 0 очков за проигрыш.

В случае, если две или более команд набрали одинаковое количество очков, используются следующие критерии:

1. Количество очков в матчах между этими командами;
2. Разница мячей в матчах между этими командами;
3. Количество забитых мячей в матчах между этими командами, если две команды имеют одинаковые критерии 1-3, производится их пересчёт между этими командами (между 3 или 4 командами).

Если это не дало результат, то используется:

4. Разница мячей во всех матчах;
5. Количество забитых мячей во всех матчах;
6. Если команды играют свой матч в группе в конце и делят после него первое место, имея равное количество забитых и пропущенных мячей, сыграв в матче вничью, и при этом их никто не может догнать или обогнать, проводится серия пенальти.
7. Меньшее количество дисциплинарных очков, набранных путём получения жёлтых и/или красных карточек.
8. Наивысшая позиция в рейтинге, использующимся для жеребьёвки отборочного раунда.
9. Жеребьёвка

Отборочный раунд

Жеребьёвка 
Жеребьёвка квалификационного раунда состоялась 6 декабря 2017 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Команды были разбиты на четыре корзины, согласно рейтингу, учитывающему выступления на предыдущих турнирах:
 чемпионат Европы 2014 (включая квалификационный и элитный раунды отборочного турнира)
 чемпионат Европы 2015 (включая квалификационный и элитный раунды отборочного турнира)
 чемпионат Европы 2016 (включая квалификационный и элитный раунды отборочного турнира)
 чемпионат Европы 2017 (включая квалификационный и элитный раунды отборочного турнира)

В ходе жеребьёвки, по политическим причинам, между собой были разведены сборные Испании и Гибралтара, России и Украины, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, которые не могли попасть в одну группу.

Группы 

 Время начала матчей — местное.
 Хозяева матчей в группах выделены курсивом.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10 

Матч Северная Ирландия — Словакия, стартовавший 24 октября, был остановлен через 13 минут из-за неблагоприятных погодных условий, оставшаяся часть игры была сыграна 25 октября. Матч Турция — Сан-Марино, который должен был состоятся 24 октября, также был перенесён на 25 октября.

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Рейтинг команд, занявших третье место 
При подсчёте очков учитываются матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые два места в своих группах.

Элитный раунд

Жеребьёвка 
Жеребьёвка элитного раунда состоялась 6 декабря 2018 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Команды были разбиты на четыре корзины, согласно результатам, показанным в отборочном раунде. Англия и Германия (две лучшие команды по рейтингу), вышедшие в элитный раунд напрямую, автоматически были посеяны в Корзину A.

В каждую группу попали по одной команде из Корзины A, B, C и D. Команды, занявшие первое и второе места в одной отборочной группе, не могли попасть в одну группу элитного раунда, но лучшие команды, занявшие третье место, могут быть выбраны в ту же группу, что и команды, занявшие первое и второе места в той же группе в отборочном раунде. По политическим причинам, между собой были разведены сборные Сербии и Косово, и Боснии и Герцеговины и Косово, которые не могли попасть в одну группу.

По итогом жеребьёвки определены 8 групп по 4 команды в каждой

Группы 
Элитный раунд запланирован на конец марта 2019 года.

 Время начала матчей — местное.
 Хозяева матчей в группах выделены курсивом.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Рейтинг команд, занявших второе место 
При подсчёте очков учитываются матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые и третьи места в своих группах.

Квалифицировавшиеся команды 

(Жирным шрифтом выделены года, в котором команды становилась чемпионом. Курсивом — команда была организатором)

Бомбардиры 
8 голов

  Кирилл Щетинин

7 голов

  Науфал Баннис
  Брайан Бробби

6 голов

  Исак-Бергманн Йоуханнессон

5 голов

  Жереми Доку
  Христос Цолис
  Николо Кудриг
  Себастьяно Эспозито
  Жерсон
  Тим Прица

4 гола

  Дениз Пехливан
  Войцех Воячке
  Акош Цуйгебер
  Андри Лукас Гудьонсен
  Мохамед Табауни
  Бен Уайли
  Фамана Кизера
  Луис Мунтяну
  Карл Ландстен
  Георгий Судаков
  Эрик Шуранов

1 гол

  Алекси Питу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 2018 году
Футбол в Европе в 2019 году